

Persone 
 Alejandro Valverde – ciclista spagnolo
 Ernesto Valverde – allenatore ed ex calciatore spagnolo
 Eduardo Valverde – calciatore costaricano
 Federico Valverde – calciatore uruguaiano
 Fernando Valverde – poeta spagnolo
 Fernando Valverde – calciatore costaricano
 Fernando "Tito" Valverde – attore spagnolo
 José María Valverde – poeta, linguista e saggista spagnolo
 José Antonio Valverde – biologo, naturalista ed ecologo spagnolo 
 María Valverde – attrice spagnola
 Mathieu Valverde – calciatore francese
 Nasser Valverde – calciatore nicaraguense
 Roberto Valverde – batterista colombiano naturalizzato statunitense
 Rolando Valverde – giocatore di calcio a 5 costaricano

Geografia

Italia 
 Valverde – comune in provincia di Catania
 Valverde – frazione di Colli Verdi in provincia di Pavia
 Valverde – quartiere di Canegrate nella città metropolitana di Milano
 Valverde – frazione di Cesenatico in provincia di Forlì
 Valverde – località (non frazione) di Castelletto Monferrato in provincia di Alessandria
 Valverde – frazione di Bruino nella città metropolitana di Torino
 Valverde – valle nei comuni di Rezzato e Botticino in provincia di Brescia

Spagna 
 Valverde – comune delle Isole Canarie
 Valverde de Alcalá – comune della comunità autonoma di Madrid
 Valverde de Burguillos – comune dell'Estremadura
 Valverde de Campos – comune della Castiglia e León
 Valverde de Júcar – comune della Castiglia-La Mancia
 Valverde de la Virgen – comune della Castiglia e León
 Valverde de Llerena – comune dell'Estremadura
 Valverde de Leganés – comune dell'Estremadura
 Valverde de Mérida – comune dell'Estremadura
 Valverde de Valdelacasa – comune della Castiglia e León
 Valverde del Camino – comune dell'Andalusia
 Valverde del Fresno – comune dell'Estremadura
 Valverde del Majano – comune della Castiglia e León
 Valverde de la Vera – comune dell'Estremadura
 Valverde de los Arroyos – comune della Castiglia-La Mancia
 Valverde-Enrique – comune della Castiglia e León

Altro 
 Chiesa di Nostra Signora di Valverde – chiesa di Iglesias
 Santuario di Nostra Signora di Valverde – santuario presso Alghero
 Polisportiva Valverde Hockey – società di hockey su prato italiana

Altri progetti